François Duvalier – politico e medico haitiano
Jean-Claude Duvalier – politico haitiano, figlio di François